Municipio de Davidson puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Davidson (condado de Sharp, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Sharp.
 Municipio de Davidson (condado de Iredell, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Iredell.
 Municipio de Davidson (condado de Sullivan, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Sullivan.